Paratryphera är ett släkte av tvåvingar. Paratryphera ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Parasitflugor
Paratryphera